VM i curling 2016 kan henvise til:

 VM i curling 2016 (kvinder)
 VM i curling 2016 (mænd)
 VM i curling 2016 (mixed double)